Il singolare del torneo di tennis Cologne Grand Prix 1971, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Bob Lutz che ha battuto in finale Jeff Borowiak 6-3 6-7 6-3 6-2.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cologne Grand Prix 1971